Berggrenia är ett släkte av svampar. Berggrenia ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Berggrenia